Мовсес II — 27-й глава алуанского католикосата Армянской апостольской церкви, пробыл на должности 9 лет, сменив прошлого католикоса Маттеоса II.

Упоминается Мовсесом Каганкатваци, ему наследовал Аарон.

См. также 

 Маттеос II
 Аарон

Примечания 

Церковные деятели Кавказской Албании
Церковные деятели VIII века